Schöpp oder Schoepp ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schöpp (* 1965), deutsche Curlerin
 Günter Schöpp (1927/28–2014), deutscher Unternehmer sowie Industrie- und Handelskammerpräsident
 Hanna Beate Schöpp-Schilling (1940–2009), deutsche Frauenrechtlerin, Mitglied des UN-Ausschusses CEDAW
 Jie Schöpp (* 1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Johann Schöpp (1911–nach 1950), rumänischer SS-Mann
 Joseph Carl Schöpp (* 1939), deutscher Amerikanist
 Karl Schöpp (1881–nach 1960), deutscher Schauspieler, Sänger und Theaterregisseur
 Meta Schoepp (1868–1939), deutsche Schriftstellerin
 Rainer Schöpp (* 1958), deutscher Curler